Ígor Konstantínovich Románov (en ruso: Игор Константинович Романов), nacido en San Petersburgo el 10 de junio de 1894 en Pávlosvsk, asesinado el 17 de julio de 1918 en Alapáyevsk en los Urales.

Familia 

Hijo del gran duque Constantino Konstantínovich Románov y de Isabel de Sajonia-Altemburgo.

Biografía 

Frecuentó el cuerpo de pages, una academia militar en San Petersburgo.

Primera guerra mundial 

Se distinguió como capitán de Regimiento de la Guardia Ismáilovsky, donde fue decorado. Sin embargo era de salud frágil, en 1915, sufrió de complicaciones pulmonares, aun así regresó al frente, no podía caminar rápido y sufrió de tos hasta escupir sangre.

Revolución rusa 

El 4 de abril de 1917, fue detenido por los bolcheviques y emprisionado en  Ekaterinburgo, en Viatka y luego en  Alapáyevsk en los Urales. Después de largos meses de cautiverio en los edificios de una escuela que comparte con sus hermanos los príncipes Constantino Constantínovich (1891-1918), Iván Constantínovich (1886-1918), la Gran Duquesa Isabel Fiódorovna, viuda del gran duque Sergio que había tomado el velo en un monasterio, el príncipe Vladímir Pávlovich Paley y otras personas de su séquito fueron ejecutados por los bolcheviques. 

 

El Príncipe Ígor Constantínovich y los otros prisioneros fueron llevados en carreta al lugar de su suplicio, donde fueron arrojados vivos en un pozo de mina, a cuya caída algunos sobrevivieron. Los bolcheviques lanzaron grandes vigas de madera y granadas de fragmentación para derruir la mina sobre las desafortunadas víctimas. A pesar de este intento, el Príncipe Ígor Constantínovtich, sus hermanos Iván Constantínovich y Constantín Constantínovich, la Gran Duquesa Isabel y el Príncipe Paley parecen haber quedado vivos y agonizantes. Según parece, murieron en una terrible agonía, malheridos, y hambrientos. Durante varios días, según los testigos casuales, de la mina se oyó el cantar de los salmos.

Algún tiempo después, los soldados del Ejército Blanco llegaron a la escenas del crimen, sacaron los cuerpos, y colocados en ataúdes los llevaron a Siberia. Después de un largo y peligroso viaje, asediados por los bolcheviques, los soldados blancos llegaron a la frontera con China. De allí fue enviado un mensaje a la marquesa de Milford Haven, hermana de la Gran Duquesa Isabel y de la zarina, donde se le informaba el lugar donde se encontraban los cuerpos para su reconocimiento. Margarita de Milford Haven hizo el viaje y los reconoció. 

Los cuerpos fueron enterrados en un templo la iglesia ortodoxa rusa de Pekín.

Canonización 

Ígor Constantínovich de Rusia fue declarado víctima de la opresión soviética y fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia junto con sus hermanos en 1981.

Enlaces externos 
Los Romanov

Nobles de Rusia del siglo XX
Santos nobles
Santos de la Iglesia ortodoxa
Santos del Imperio ruso
Romanov
Santos del siglo XX